Il doppio del torneo di tennis Tennis Channel Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mark Keil e Dave Randall che hanno battuto in finale Luke Jensen e Sandon Stolle 7-5, 6-4.

Teste di serie

 Assente
 Danie Visser /  Laurie Warder (primo turno, ritiro)

 Mark Kratzmann /  Emilio Sánchez (primo turno)
 Kent Kinnear /  Sven Salumaa (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tennis Channel Open 1993
ATP Tour 1993